Ні́копольська ву́лиця — вулиця у деяких населених пунктах України. Назва — на честь міста Нікополь Дніпропетровської області.

 Нікопольська вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Нікопольська вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Нікопольська вулиця — вулиця в місті Запоріжжя.
 Нікопольська вулиця — вулиця в місті Київ.
 Нікопольська вулиця — вулиця в місті Кропивницький.
 Нікопольська вулиця — вулиця в місті Чернівці.

Вулиці